Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel ECM Prague Open) van 2009 vond plaats van 13 tot en met 19 juli 2009 in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de 13e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Vera Zvonarjova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone bereikte vlot en zonder setverlies de halve finale. Vanaf dat moment kon ze de slag minder goed vinden – ze wist slechts met moeite de kwalificante Timea Bacsinszky in drie sets van zich af te schudden en dan toch tot de finale te geraken. Daar ontmoette Schiavone de nummer twee van de plaatsingslijst, Sybille Bammer uit Oostenrijk, die onderweg korte metten had gemaakt met nummer zeven, Lucie Hradecká in de kwartfinale, en met nummer drie, Iveta Benešová in de halve finale. Tijdens de eerste set van de eindstrijd kon de Italiaanse nog bijblijven tot 6–6, maar de tiebreak werd uiteindelijk door Sybille Bammer gepakt. De tweede set vermocht de Oostenrijkse zelfs met ruime voorsprong te winnen. Bammer kon daarmee voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De Tsjechische titelverdedigsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká waren het derde reekshoofd in de plaatsingslijst – zij wisten zonder setverlies de halve finale te bereiken. Daar ontmoetten zij hun als eerste geplaatste landgenotes Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová, die nog evenmin een set hadden hoeven prijsgeven. Deze geheel Tsjechische halve finale werd van beide zijden scherp bevochten – beide teams wonnen een set, waarna een match-tiebreak uitkomst moest brengen. Deze liep uiteindelijk op tot [12–10] in het voordeel van het eerste reekshoofd.

In de eindstrijd moesten Benešová en Záhlavová-Strýcová zich meten met de Oekraïense gezusters Aljona en Kateryna Bondarenko, als tweede geplaatst en zonder setverlies tot de finale geraakt. Het krachtsverschil was meteen duidelijk en de Oekraïense zussen wonnen de partij met 6–1 en 6–2, waarmee ze het toernooi van Praag voor het eerst op hun naam schreven. Het was hun derde gezamenlijke titel. Aljona (de oudste) had daarnaast al een dubbelspeltitel met een andere partner; Kateryna geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2009
Praag